Chip puede hacer referencia a:

Electrónica 
 Chip, abreviatura de "Circuito integrado".

Siglas 
 CHIP (sigla) que corresponde a la expresión en inglés "Consolidated Highly Integrated Processor" (y que en español se traduce por Procesador Consolidado Altamente Integrado).

Miscelánea 
 Microchip (cómic), personaje ficticio de Marvel Comics.